Сатава () — один из районов города Турку, входящий в территориальный округ Хирвенсало-Какскерта.

Географическое положение 
Район расположен на острове Сатава между островами Хирвенсало и Какскерта. Включает также ряд мелких островов таких как Кулхо и Ярвистенсаари.

Население 
В 2007 году в районе проживало 818 человек. В 2005 году численность населения района составляла 781 человек, из которых дети моложе 15 лет — 18,43 %, а старше 65 лет — 15,75 %. Финским языком в качестве родного владели 94,49 %, шведским — 6,61 %, а другими — 0,90 % населения района.

См. также 
 Территориальное деление Турку
 Районы Турку

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Ссылки 
 

Сатава